

Lokalizacje

Niemcy 
 Malchow – dzielnica Berlina
 Malchow – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Malchow – niemiecki związek gmin w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Stadtrandsiedlung Malchow – dzielnica Berlina

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Malechowo 
 Malichów

Osoby 
 Alexander Malchow – niemiecki piłkarz
 Jörg Malchow – niemiecki aktor
 Tom Malchow – amerykański pływak